Il doppio del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Attila Balázs e Amir Hadad che hanno battuto in finale Rameez Junaid e Philipp Marx 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Rameez Junaid /  Philipp Marx (finale)
 Dusan Karol /  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)

 Francesco Piccari /  Simone Vagnozzi (semifinali)
 Carlos Poch-Gradin /  Pablo Santos (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2008